Osoby o tym nazwisku:
 Eugen Ott – niemiecki dyplomata
 Eugen Ott – niemiecki wojskowy
 Fred Ott – pracownik laboratorium Thomasa Edisona
 Mike Ott – filipiński piłkarz

Inne:
 Ott – angielski DJ, kompozytor i producent muzyczny
 Treść over-the-top – forma dostarczania mediów w Internecie